Beatrix Portugalská ( Beatriz de Portugal, 9. prosince 1372, Coimbra – 8. března 1410, Madrid) byla de iure poslední portugalskou panovnicí z burgundské dynastie. Sňatkem s králem Janem I. se stala královnou Kastilie a Leónu (1383–1390).

Život 
Princezna Beatrix byla prvorozeným dítětem portugalského krále Ferdinanda I. a jeho manželky Eleonory. Protože oba její mladší bratři Petr (* 1380) a Alfons (* 1382) brzy po narození zemřeli, stala se dědičkou portugalského trůnu. Jako dědička trůnu byla z politických důvodů v jedenácti letech provdána za kastilského krále Jana I., který byl o čtrnáct let starší. Sňatek se konal 17. května 1383 ve městě Elvas. Krátce nato, 22. října 1383, král Ferdinand I. zemřel a Beatrix byla podle smlouvy mezi Portugalskem a Kastilií prohlášena za portugalskou následnici trůnu a královnu pod regentstvím své matky Eleonory.

Hrozící ztráta nezávislosti pod nadvládou Kastilie vyvolala mezi Portugalci odpor, který brzy přerostl v ozbrojenou rebelii. Do jejího čela se postavil Řád avizských rytířů v čele se svým velmistrem Janem Avizským. Krize mezi lety 1383–1385 byla ukončena bitvou u Aljubarroty, kde byla Kastilie poražena a Beatrix tak ztratila veškeré šance na své prosazení se na trůn. Novým, již nezpochybňovaným portugalským králem se stal její polorodý strýc Jan I., který byl prohlášen kortesy v Coimbře 10. dubna 1385 králem.

Po smrti manžela v roce 1390 obdržela Beatrix města Medina del Campo, Cuéllar, Olmedo, Arévalo a Real jako dědictví. Nadále žila jako královna kastilská a leónská v Madridu, kde také roku 1410 zemřela a byla pochována v klášteře sv. Ducha v Toru.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Burgundsko-Portugalská
Trastámarové
Portugalské infantky
Kastilské královny
Galicijské královny
Leónské královny
Osobnosti portugalského interregna (1383–1385)
Narození v roce 1372
Narození 9. prosince
Narození v Coimbře
Úmrtí v roce 1410
Úmrtí 8. března
Úmrtí v Madridu
Pohřbení v Kastilii a Leónu
Ženy